

Wydarzenia 

 Persowie zdobyli dolinę Indusu (data sporna lub przybliżona)
 król Persji Dariusz I założył Persepolis

Urodzili się 
 Pindar, poeta grecki (data sporna lub przybliżona) (zm. 443 p.n.e. - 438 p.n.e.).